Niemcy:
 Elsoff – dzielnica Bad Berleburg
 Elsoff – rzeka, dopływ Eder
 Elsoff (Westerwald) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald